Пасо де Каретас има више значења:

 Пасо де Каретас (Уанимаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пасо де Каретас (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пасо де Каретас (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пасо де Каретас, Ел Пасо (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику